Plaquette (kunst), een platte afbeelding of een munt in reliëf
Plaquette (boek), een drukwerk of boek bestaande uit één katern